Sent Haust ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Faust im Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Ost im Département Gers